Bozrah är:

 Bozrah – en stad i Jordanien
 Bozrah, Connecticut – en stad i USA